éjszakai műszak (köznév): a folyamatos munkaszervezési rend éjszakai műszakja 
 Éjszakai műszak (1963), Gyarmathy Lívia rövidfilmje
 Éjszakai szolgálat (1982), Ron Howard filmje

 Éjszakai műszak (1978), Stephen King novellája
 Éjszakai műszak / Éjjeli műszak (Graveyard Shift) (1990), Ralph S. Singleton filmje, Stephen King novellájából

 Éjszakai műszak (2014–2017), amerikai televíziós sorozat
 Éjszakai műszak, az IFS együttes első albuma

Lásd még
 Éjszakai szolgálat (egyértelműsítő lap)